Afrikanska mästerskapen i friidrott 1979 var den första upplagan av afrikanska mästerskapen i friidrott. Tävlingarna arrangerades mellan den 2 och 5 augusti 1979 på Stade Iba-Mar-Diop i Dakar i Senegal.

251 friidrottare från 24 länder deltog i mästerskapen som omfattade 23 grenar för herrar och 16 grenar för damer.

Resultat

Herrar

Damer

Medaljtabell

Referenser

Noter

1979
1979 i Senegal
Friidrott i Senegal
Friidrottsåret 1979